Ontario Scotties Tournament of Hearts 2009 – prowincjonalne mistrzostwa Ontario kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2009.

Turniej finałowy odbył się w dniach 26 stycznia-1 lutego 2009 w Oakville, na lodowisku Oakville Curling Club. W zawodach rywalizowało ze sobą 10 drużyn. Odkąd na mistrzostwach Kanady nie ma oddzielnej reprezentacji Ontario Północnego eliminacje rozgrywane są na poziomie regionalnym. W regionie północnym  między 7-11 stycznia rozegrano systemem potrójnego KO jeden turniej eliminacyjny, z którego do finałów zakwalifikowały się 4 drużyny. Rozgrywki strefy południowej były bardziej złożone. Początkowo rywalizowano ze sobą w 16 turniejach strefowych, z których jedna trafiała do turnieju regionalnego (strefy 1-8 – region 1&2, strefy 9-16 – 3&4) a niektóre z pozostałych do Southern Ontario Challenge Round. Każdy z trzech turniejów wyłonił po dwie drużyny do dalszych rozgrywek. 

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z poprzedniego roku była drużyna Sherry Middaugh, ostatecznie po porażce z Alison Goring 6:7 zajęła 4. miejsce. Mistrzem Ontario została drużyna Kristy McCarville, która w finale pokonała Alison Goring 5:3.

Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playof

Finał 
1 lutego 2009, 14:00

Półfinał 
31 stycznia 2009, 19:00

1-2 
31 stycznia 2009, 14:00

3-4 
31 stycznia 2009, 14:00

Tie-breaker 
30 stycznia 2009, 19:00

31 stycznia 2009, 9:00

Round Robin

Klasyfikacja

Sesja 1. 
26 stycznia 2009, 14:00

Sesja 2. 
26 stycznia 2009, 19:15

Sesja 3. 
27 stycznia 2009, 14:00

Sesja 4. 
27 stycznia 2009, 19:00

Sesja 5. 
28 stycznia 2009, 14:00

Sesja 6. 
28 stycznia 2009, 19:00

Sesja 7. 
29 stycznia 2009, 14:00

Sesja 8. 
29 stycznia 2009, 17:00

Sesja 9. 
30 stycznia 2009, 14:00

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

2009
2009 w curlingu
2009 w Kanadzie